Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek SÍ, továbbá  jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok:

  busz (Budapest)megszűnt

 SÍ busz (Miskolc)megszűnt